Bodis ist der Familienname von:

 Amadeus Bodis (* 1958), deutscher Schauspieler, Geräuschemacher und Tonmeister
 Reinhold Bodis, Filmschaffender 
 Roland Bódis  Filmschaffender 
 Stephan Bodis (* 1958), Schweizer Radioonkologe